Марина Александровна Кисконен (родилась 19 марта 1994 года в Великом Новгороде) — российская футболистка, полузащитник белорусского клуба «Минск» сборной России.

Карьера

Клубная 

Воспитанница столичной футбольной школы «Чертаново». Первый тренер — Елена Нуйкина.

В 2011 году заключила контракт с «Россиянкой», где выступала до 2014 года. Дебютировала 3 сентября 2011 года против Кубаночки, выйдя на замену на 46 минуте. Первый гол забила 23 сентября в ворота Дончанки. 27 сентября 2012 года дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА в игре против Ден Хаага (победа «Россиянки» 4:1).

В 2015 году перешла в Чертаново, где с самого начала стала игроком стартового состава. Первую игру за Чертаново провела 19 апреля 2015 против Кубаночки.

С 2019 по 2021 годы выступала в европейских чемпионатах (Финляндия и Испания), в июле 2021 года вернулась в Россию, подписав контракт с московским ЦСКА.

В сборной 
Дебютировала в юниорской сборной России 24 октября 2009 года в матче против Армении, выйдя на замену на 41 минуте и стала автором дубля, забив голы на 48 и 63 минутах матча.

В молодёжной сборной России дебютировала 13 сентября 2010 в матче против сборной Кипра и была заменена на 60 минуте матча. Со молодёжной сборной России приняла участие на молодежном Чемпионате Европы 2011 года, сыграв два матча на групповом этапе.

В составе сборной России дебютировала 8 июня 2017 года в товарищеском матче с Сербией.

Достижения 
 Чемпионка России (1): 2012
 Обладатель Кубка России (1): 2022
 Серебряный призёр чемпионата России (3): 2018, 2021, 2022

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС 
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК ЦСКА
 Профиль на сайте «Россиянки»
 Профиль на сайте УЕФА 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Чертаново»
Игроки ЖФК ЦСКА